Даниил Кашкаров:
 Кашкаров, Даниил Николаевич (1878 — 1941) — российский и советский зоолог, один из основателей Туркестанского университета.
 Кашкаров, Даниил Юрьевич (1937 — 2003) — советский и крупнейший узбекский орнитолог, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии позвоночных Национального университета Узбекистана (Ташкент).